Cet article présente le bilan saison par saison du Tours Football Club.

Section masculine

US Centre puis FC Tours

De la création à la Seconde guerre mondiale (1933-1945)

Entre CFA et DH (1945-1974)

Le haut-niveau (1974-1993)

Tours FC

Stagnation en amateur (1993-2003)

Période professionnelle (2003-2019)

Retour au niveau amateur (depuis 2019)

Section féminine

Légende

Notes et références 

Tours
Saisons